Manuel Díaz (1874-1929) – kubański szermierz
 Manuel Díaz (ur. 1899) – meksykański kolarz
 Manuel Díaz Gil (ur. 1929) – hiszpański piłkarz
 Manuel Díaz (ur. 1954) – hiszpański sędzia piłkarski
 Manuel Felipe Díaz Sánchez (ur. 1955) – wenezuelski duchowny katolicki
 Manuel Félix Díaz (ur. 1983) – dominikański bokser